Americus kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Americus (Georgia)
Americus (Kansas)